Метаљка може да се односи на:

 Метаљка (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Метаљка (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Метаљка (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ